Твердышев — русская фамилия. Известные носители:

 Твердышев, Иван Борисович (1690—1773) — предприниматель, горнозаводчик, дворянин в чине коллежского асессора.
 Твердышев, Яков Борисович (? — 1783) — предприниматель, горнозаводчик, коллежский асессор, брат .